November kan syfta på:

 November – en månad
 Novemberförfattningen – Danmarks konstitution 1863, gällde till 1866
 Novemberkåsan – en motorcykeltävling
 Novemberstormen 1995 –
 November (film) – en estnisk film från 2017
 November (georgisk musikgrupp) –
 November (musikgrupp) – bildad 1969, en av Sveriges första hårdrocksgrupper
 November Rain – rockballad av Guns N' Roses från 1991
 Novembertraktaten – internationellt fördrag slutet 1855 under Krimkriget
 Novemberuppgörelsen – ett avtal mellan Magnus Eriksson och hans son Erik Magnusson av Sverige slutet den 22 november 1357 under upproret mot Magnus Eriksson
 Novembergruppen – en konstnärsgrupp
 Novemberkaktus – en växt
 Novemberljus – en växt
 November-klass – Sovjetunionens första atomdrivna ubåtar.